Tímea Babos e Kimiko Date-Krumm erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. La Babos ha giocato con Ol'ga Govorcova, mentre la Date-Krumm con Karolína Plíšková.

Darija Jurak e Megan Moulton-Levy hanno sconfitto in finale Tímea Babos e Ol'ga Govorcova per 7-65, 3-6, [11-9].

Teste di serie

  Tímea Babos /  Ol'ga Govorcova (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Oksana Kalašnikova (semifinale)

  Darija Jurak /  Megan Moulton-Levy (campionesse) 
  Kimiko Date-Krumm /  Karolína Plíšková (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Monterrey Open 2014
WTA Tour 2014